La temporada 2016-17 de la Liga Élite de hockey línea de hockey en línea la disputaron diez equipos del territorio español. El Espanya Hockey Club es el vigente campeón de la competición.

Equipos participantes 
  Molina Sport ACEGC
  CPL Valladolid
  Espanya HC
  CP Castellbisball
  CHL Jujol Jokers
  HC Rubí Cent Patins
  AE Sant Andreu
  Tres Cantos Patín Club
  HC Castellón
  Metropolitano HC

Liga Regular

Clasificación 

Fuente:Federación Española de Patinaje

Fase final  

 Los 4 mejores equipos de la liga regular juegan la fase final.

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de la Liga Élite

Campeonatos de hockey sobre patines en línea entre clubes de España
Deporte en España en 2016
Deporte en España en 2017
Hockey sobre patines en 2016
Hockey sobre patines en 2017